Посёлок Краснокаменск — муниципальное образование со статусом городского поселения в Курагинском районе Красноярского края.

Административный центр — пгт Краснокаменск.

В рамках административно-территориального устройства соответствует административно-территориальной единице посёлок городского типа Краснокаменск (с подчинёнными ему 3 населёнными пунктами)..

В 1992 году с Краснокаменским поссоветом был объединён Нижнебыстрянский сельсовет.

Население

Состав 
В состав городского поселения входят 3 населённых пункта:

Упразднены
деревня Сонино

Местное самоуправление 
 Краснокаменский поселковый Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Горбов Виктор Борисович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Курагинского района
Городские поселения Красноярского края